Віта́лій І́горович Ло́мов ( — ) — солдат Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Військовослужбовець 1-ї окремої гвардійської танкової бригади.

25 вересня 2014-го перебував поблизу міста Старобільськ під час виконання бойового завдання. По тому знаходився з товаришами по службі в одному із кафе міста Старобільськ. Раптом на вулиці пролунали постріли, військові миттєво вибігли на вулицю. Після цих подій Віталія ніхто не бачив. Пізніше його одяг знайшли на березі річки Айдар.

Ідентифікований по ДНК у харківському морзі Харкова, проте родина вважає, що це не він.

Станом на лютий 2017 року триває експертиза ДНК.

Джерела 
 Ломов Віталій Ігорович 
 Танкісти України 

Уродженці Прилуцького району
Померли в Старобільську